Ristedt ist der Name folgender Orte:

 Ristedt (Klötze), Ortsteil der Stadt Klötze im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Ristedt (Syke), Ortsteil der Stadt Syke im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
Siehe auch:
 Neu-Ristedt
 Riestedt